Zagorje puede hacer referencia a:
Hrvatsko Zagorje, una región del norte de Croacia; 
Zagorje ob Savi, una ciudad y municipio de Eslovenia; 
 Zagorje, una localidad de Croacia en el ejido de la ciudad de Ogulin; o
El condado croata de Krapina-Zagorje.